Проспект Степана Разина (разг. улица Степана Разина) — проспект в Автозаводском районе города Тольятти, протяжённостью 5 километров.

Описание 
Проспект Степана Разина назван в честь донского казака, предводителя царского восстания Разина Степана Тимофеевича. В разговорном стиле неофициально именуется как улица Степана Разина, или "степашка".

Проспект начинается от улицы Спортивной, и заканчивается улицей Дзержинского, в продолжении улицы Ботаническая. Пересекает Приморский бульвар, улицу Фрунзе, Ленинский проспект и улицу Свердлова. Проходит параллельно 3а, 3б, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 городских кварталов.

Вдоль нечётной стороны улицы расположен Дворец пионеров Тольятти, ныне «Тольяттинский дворец детского и юношеского творчества», детская музыкальная школа № 4, детский театр «Дилижанс», который расположен в бывшем здании кинотеатра «Юность», рядом троллейбусная диспетчерская напротив бывшего здания Управления Соцкультбыта ВАЗа по адресу Приморский бульвар 8.

По адресу Ст. Разина 11-а в 9 квартале в здании бывшего кинотеатра «Ставрополь» располагался городской развлекательный центр ГРЦ «Пирамида», который в конце 90-х являлся развлекательной жемчужиной города, первого современного кинотеатра, ночного клуба и казино. Напротив которого расположен законсервированный подземный пешеходный переход. Основателем и владельцем которого являлся выходец из Тольятти, совладелец мебельного центра «Три кита» и «Гранд» в Москве Сергей Кемаев. После его убийства, здание и подземный переход пришли в упадок прекратив своё существование. В настоящее время оба объекта законсервированы.

По адресу Ст. Разина, 44 в 7 квартале в здании бывшего детского сада расположена управляющая организация ООО УК № 2 ЖКХ — в прошлом муниципальная организация МУП Г.Тольятти Управляющая компания № 2, была подведомственна городской администрации. В результате реформ, выведена в частную одноименную компанию.

По адресу Ст. Разина 53 расположено бывшее Управление детских дошкольных учреждений ВАЗа, которое принято мэром А. Н. Пушковым на баланс города и преобразовано в автономную некоммерческую организацию дополнительного образования АНО ДО «Планета детства ЛАДА».

По адресу Ст. Разина 66-а в 8 квартале, располагалось отделение Газбанка, в котором после реконструкции расположен ресторан-отель «Кокон».

По адресу Ст. Разина 97 располагался продовольственный рынок «Приморский», ныне строительный рынок и супермаркет «Мегастрой».

По адресу Ст. Разина 12 в 4 квартале расположен Амбулаторный поликлинический комплекс АПК-3 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинской городской поликлиники № 3».

Вдоль улицы расположены остановки общественного транспорта: Дворец юношеского творчества, Музыкальная школа, Детский мир, 7-квартал, 3-б квартал, Телецентр, ГРЦ Пирамида, 4-квартал, Театральная.

Здания и сооружения

Четная сторона 
 № 78 лицей (школа) № 76
 № 68-а, № 68-б продовольственные магазины
 № 66-а ресторан Кокон
 № 60 продовольственный магазин/ рынок (быв. маг. Детский мир)
 № 54 детский сад «Песенка № 80»
 № 44 управляющая организация ООО УК № 2 ЖКХ
 № 23 детский сад «Веселые звоночки № 102»
 № 36-а торгово-офисный центр ТОЦ «Самара»
 № 12 поликлиника АПК № 3 (ГБУЗ СО ТГКП-3)
 № 8 торговый комплекс «Волжские зори»
 № 5-а торгово-офисный центр ТД «Дон»

Нечетная сторона 
 № 99 Дворец пионеров Тольятти
 № 97 строительный супермаркет «Мегастрой»
 № 95 детская музыкальная школа № 4
 № 93 театр «Дилижанс» (быв. кинотеатр «Юность»)
 № 79-а ГСК / ТД «Корона»
 № 77 детский сад «Песенка № 80»
 № 73 лицей (школа) № 67
 № 61 детский сад «Весточка № 164»
 № 65 школа № 59
 № 53 управление детских садов АНО ДО «Планета детства Лада»
 № 37 детский сад «Гвоздичка № 128»
 № 31 детский сад «Солнечный зайчик № 126»
 № 23-а торгово-офисный комплекс
 № 11-а ГКРЦ «Пирамида» быв. к/т «Ставрополь» (здание законсервировано)
 № 19-а торговый дом ТД «Берег»
 № 13 школа № 89
 № 9-а торговый дом ТД «Славянский»

Примечания 

Степана Разина
Улицы, названные в честь Степана Разина